Ге́нри Уи́льям Джеймс Че́рсли (; 1 ноября 1996, Беркенхед, Мерсисайд, Англия) — ирландский футболист. Выступает на позициях левого защитника и левого полузащитника. Игрок клуба «Порт Вейл».

Клубная карьера 
Гарри Черсли — воспитанник футбольного клуба «Эвертон», в систему которого он попал в возрасте 9 лет. В сезоне 2013/14 с командой «Эвертона» до 18 лет стал чемпионом Англии в этой возрастной категории, в сезоне 2016/17 в составе резервной команды клуба из Ливерпуля выиграл Премьер-лигу 2.

7 декабря 2017 года Черсли дебютировал в основной команде «Эвертона». Футболист вышел в стартовом составе на матч Лиги Европы против кипрского «Аполлона», который завершился победой «Эвертона» со счётом 3:0.

12 января 2018 года на правах аренды до конца сезона 2017/18 перешёл в «Болтон Уондерерс».

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Ирландии
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Мансфилд Таун»
Игроки ФК «Порт Вейл»